„Rieszytielnyj” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Rieszytielnyj” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku (ex-„Bakłan”, ex-„Kondor”), od 1904 roku w służbie japońskiej pod nazwą „Akatsuki” (a później „Yamabiko”)
 „Rieszytielnyj” (I) – niszczyciel proj. 7 z okresu międzywojennego
 „Rieszytielnyj” (II) – niszczyciel proj. 7 z II wojny światowej
 „Rieszytielnyj” – niszczyciel rakietowy proj. 61 z okresu zimnej wojny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów